Josh ou Joshua Green peut désigner :
 Joshua Booth Green (né en 1970), homme politique américain ;
 Josh Green (né en 1977), ancien joueur de hockey sur glace canadien ;
 Josh Green (né en 2000), joueur de basket-ball australien.